Aquesta és una llista amb els campions del món de motocròs, ordenada com un rànquing. La llista aplega tots els pilots que han guanyat mai un Campionat del Món de motocròs en la seva categoria màxima. No inclou, doncs, els guanyadors dels campionats femení, júnior i/o veterans, ni tampoc els guanyadors del campionat del món de supercross. Sí que recull, però, tots els campions dels antics Campionats d'Europa de motocròs de ,  i  previs a la seva conversió en Campionat del Món per la FIM.

Campionats per pilot 

Notes

Campionats per país

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial del Campionat del Món de motocròs 
 El Campionat del Món de motocròs al Web de la FIM 

Motocros